GeForce 40 — семейство графических процессоров компании Nvidia. Серия была анонсирована 20 сентября 2022 года. Видеокарты серии основаны на микроархитектуре Ada Lovelace.

История 

20 сентября 2022 года на презентации исполнительный директор компании NVIDIA — Дженсен Хуанг, анонсировал архитектуру Ada Lovelace и первые продукты на ее основе - GeForce RTX 4090 и две GeForce RTX 4080 по цене MSRP 1599, 1199 и 899 долларов США соответственно. Также была представлена новая версия технологии умного сглаживания DLSS 3.0 и RTX Remix, предназначенная для модернизации графики.

14 октября 2022 года компания NVIDIA "деанонсировала" видеокарту GeForce RTX 4080 12GB в связи с путаницей в названии. Также опубликовала дату выхода GeForce RTX 4080 16GB - 16 ноября 2022 года.

10 ноября 2022 года NVIDIA анонсировала видеокарту GeForce RTX 4070 Ti, которой стала переименованная GeForce RTX 4080 12GB. Дата показа — 3 января 2023 года, выход в свет назначен на 5 января 2023 года.

Архитектура 
Архитектурные улучшения Ada Lovelace включают:

 Ядра CUDA 9.x
 Техпроцесс TSMC N4
 Тензорные ядра четвёртого поколения с поддержкой FP8, FP16, bfloat16, TensorFloat-32 (TF32)
 Ядра трассировки лучей третьего поколения
 NVENC с аппаратной поддержкой AV1

Технические характеристики

Примечания

Ссылки 
 GeForce RTX 40 на официальном сайте NVidia

Графические процессоры
Видеокарты NVIDIA
Микросхемы видеоконтроллеров